L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis de Cincinnati se déroule du 16 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  en catégorie WTA 1000 de la saison 2021.

Faits marquants

Forfaits 
  Sofia Kenin → remplacée par  Magda Linette
  Anastasia Pavlyuchenkova → remplacée par  Rebecca Peterson
  Serena Williams → remplacée par  Dayana Yastremska

Lauréates 
L'australienne Ashleigh Barty remporte son 3e tournoi WTA 1000, le 2e de la saison après le tournoi de Miami.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati (ATP 2021)
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2021
Cincinnati
Tennis aux États-Unis en 2021
Sport aux États-Unis en août 2021
Tennis en août 2021